Sabah Football Association () é um clube de futebol malaio com sede em Sabá. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2012.

Clubes de futebol da Malásia
Clubes de futebol fundados em 1963